Комплекс сооружений греческого госпиталя или Здания бывшего греческого инвалидного дома — памятник архитектуры и памятник истории местного значения в Нежине.

История 
Изначально объект был внесён в «список памятников архитектуры вновь выявленных» под названием Греческая богадельня и два флигеля.

Решением Черниговской областной государственной администрации от 28.12.1998 № 856 присвоен статус памятник истории местного значения с охранным № 6945 под названием Здания бывшего греческого инвалидного дома.

Приказом Министерства культуры и туризма от 21.12.2012 № 1566 присвоен статус памятник архитектуры местного значения с охранным № 10041-Чр под названием Комплекс сооружений греческого госпиталя.

Описание 
В 1822 году произошло торжественное освящение церкви Константина и Елены. Николай Павлович Зосима выступил одним из инициаторов строительства при храме каменного корпуса инвалидного дома для больных и обездоленных членов греческой общины. Дом был построен в 1821 году в формах классицизма на Московской улице возле Греческого кладбища.

Каменный, одноэтажный, прямоугольный в плане дом. Симметричность фасада подчёркивает 4-колонный портик, увенчанный треугольным фронтоном.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с.
 СТРУКТУРА СЕГМЕНТУ НЕРУХОМИХ ПАМ’ЯТОК ПАМ’ЯТКОЄМНОГО СЕРЕДОВИЩА НІЖИНА С. Ю. Зозуля УДК [930/2](477.51)
 Грецькі меценати у Ніжині та світі (брати Зосими)

Памятники архитектуры Нежина
Памятники истории Нежина